Панель — элемент различных конструкций, имеющий плоскую форму.

 Приборная панель (панель управления, консоль) — группа приборов и органов управления, совмещённая в одной конструкции.
 Фальшпанель — внешняя накладная декоративная пластина на приборной панели, закрывающая элементы конструкции и несущая надписи и обозначения.
 Коммутационная панель — составная часть структурированной кабельной системы.
 Плазменная панель — один из видов устройств отображения информации.
 Панель в строительстве — крупная деталь плоской формы. Панельное домостроение — вид строительства, основанный на использовании крупных панелей фабричного производства.
 Панель — тротуар, вымощенная дорога только для пешеходов (также устойчивый фразеологизм «выйти на панель»).
 Панель управления — в хостинге это программное обеспечение для удалённого администрирования веб-сервера через браузер.
 Панель управления — часть пользовательского интерфейса Microsoft Windows, используемая для настройки системы.
 Панель инструментов — элемент графического интерфейса пользователя, предназначенный для размещения на нём нескольких других элементов.
 Панельный компьютер — компьютер, функциональность которого целиком заключена в едином корпусе, в данном случае в корпусе монитора.
 Панельная дискуссия (дискуссионная панель) — один из методов групповой дискуссии.